Akidnognathidae — вимерла родина тероцефалових терапсид пізньої пермі та раннього тріасу ПАР, Росії та Китаю. Родина включає багато великих тероцефалів, які, ймовірно, були м'ясоїдними, включаючи Moschorhinus і Olivierosuchus. Один акідногнатид, Euchambersia, міг навіть бути отруйним. Акідногнатиди мають міцні черепи з парою великих іклоподібних зубів у верхніх щелепах. Родина є морфологічно проміжною між більш базальною групою тероцефалів Scylacosauridae та більш похідною групою Baurioidea.

Філогенез 
Топологію, відновлену аналізом 2016 року Huttenlocker et al. показано нижче:

Примітки 

Фауна пермського періоду
Фауна тріасового періоду